Olympia est un album de Mireille Mathieu sorti en 1969.
Olympia est un album de Mireille Mathieu sorti en 1973.
Olympia est un double album live de Mireille Mathieu sorti en 2015.